Ronggomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ronggomulyo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Ronggomulyo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar